2 miejscowości w Polsce:
 Hulanka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Hulanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Hulanka –  część wsi Justynów w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Andrespol

Inne:
 Hulanka – węzeł komunikacyjny w Bielsku-Białej